Дми́трий Степа́нович Горшко́в (1870 — ?) — член Государственной думы I созыва от Херсонской губернии.

Биография 
Родился в 1870 году в купеческой семьи.

Окончил Елисаветградскую гимназию и юридический факультет Московского университета. Два года учился в Русской школе общественных наук в Париже.

Был редактором-издателем газеты «Голос Юга», издал несколько популярных книг. был землевладельцем Елисаветградского уезда (имение в селе Ивановка Акимовской волости) и избирался гласным Елисаветградского уездного и Херсонского губернского земских собраний. Участвовал в земских съездах. Был членом Конституционно-демократической партии, участвовал в её учредительном съезде в октябре 1905 года. Состоял председателем Елисаветградского уездного комитета партии, затем ставшего отделением губернского комитета для Александрийского, Ананьевского и Елисаветградского уездов.

В 1906 году был избран членом I Государственной думы от Херсонской губернии. Входил в конституционно-демократическую фракцию. Состоял членом бюджетной комиссии. Подписал законопроект «О собраниях».

Дальнейшая судьба неизвестна.

Примечания

Литература 
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. — , 1906. — С. 389.
 Горшков Дмитрий Степанович // Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — Москва: РОССПЭН, 2008. — С. 138—139.

Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Кадеты
Члены Общества для пособия нуждающимся студентам